Dubach ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Dubach (1881–1982), Schweizer Radrennfahrer
 Hansruedi Dubach (* 1937), Schweizer Radsportler
 Jean Dubach (* 1930), Schweizer Fußballschiedsrichter
 Margaretha Dubach (* 1938), Schweizer Künstlerin
 Reto Dubach (* 1956), Schweizer Politiker
 Ulysses Grant Dubach (1880–1972), US-amerikanischer Politikwissenschaftler
 Verena Dubach (1926/1927–2002), Schweizer Garten- und Landschaftsarchitektin 

Ort in den Vereinigten Staaten:
 Dubach (Louisiana)